est un genre éteint de ptérosaures ptérodactyloïdes, à très courte queue, de la famille des cténochasmatidés. Il a été découvert dans le Crétacé inférieur du nord-est de la Chine.

Il provient de la formation géologique d'Yixian dans un niveau d'âge Aptien de la province chinoise du Liaoning. Il appartient au biote de Jehol.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 2007 par Wang Xiaolin, Alexander Kellner, Zhou Zhonge et Diogenes de Almeida Campos.

Étymologie 
Le nom de genre Gegepterus est composé du mot de la langue mandchou ge ge, le titre d'une princesse, en référence à l'aspect gracile et délicat de l'animal, et du mot du grec latinisé pteron, « aile ». Le nom d'espèce changi rend hommage à la paléontologue chinoise Chang Meemann. Wang Xiaolin a tenté en 2008 de modifier le nom d'espèce en changae, mais ce genre de modification n'est plus autorisé par le Code international de nomenclature zoologique (CINZ).

Découverte 
Gegepterus est connu par deux spécimens, l'holotype répertorié IVPP V 11981, découvert en 2001 près de la ville de Beipiao. Il se compose d'un squelette partiel, écrasé et endommagé, d'un subadulte, avec le crâne, la mandibule, des vertèbres cervicales et sacrées, des côtes, des gastralia (« côtes du ventre »), la ceinture scapulaire et des fragments d'une patte arrière.

Un second squelette partiel, un autre subadulte mais de taille plus petite (IVPP V 11972), décrit en 2011, a permis de mettre en évidence la présence de deux ouvertures (foramens), de forme oblongue, dans chaque os nasal et a montré une plus grande extension du « pelage » de l'animal constitué de longs poils appelés « pycnofibres ».

Description 
La longueur de son crâne est estimée à . Ses mâchoires sont très allongées avec un museau aplati et concave sur son sommet portant une crête basse et fine. Son front est légèrement projeté vers l'avant. Ses vertèbres cervicales sont allongées.

La quatrième phalange du doigt de l'aile qui n'avait pas été observée chez son contemporain chinois Beipiaopterus chenianus, est présente avec une longueur de  chez le plus petit spécimen.

Des restes de pycnofibres ont été conservés en plusieurs endroits de son corps (crâne, cou, torse, queue...).

Classification 
L'étude phylogénétique réalisée par B. Andres et ses collègues en 2014, place Gegepterus dans la famille des cténochasmatidés en se basant sur la grande longueur de ses vertèbre cervicales et la morphologie de son humérus. Il est positionné dans la sous-famille des cténochasmatinés, en groupe frère de Beipiaopterus, comme le montre leur cladogramme ci-dessous :

Voir aussi 
 Beipiaopterus
 biote de Jehol

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Tétrapode du Crétacé inférieur
Animal du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2007